Иоган Гансович Э́йхфельд () — советский биолог-селекционер и государственный деятель.

Биография 
Родился 13 (25 января) 1893 года в Вейсенштейне (ныне Пайде, Эстония). В 1923 году окончил Петроградский агрономический институт, где был учеником Н. И. Вавилова.

В 1923—1930 годах был организатором и заведующим Хибинского сельскохозяйственного опытного пункта. В 1930—1940 годах после реорганизации пункта стал директором Полярного отделения, а затем и Полярной опытной станции ВИР. В 1935 году стал академиком ВАСХНИЛ. Сторонник и последователь Лысенко

В 1940—1951 годы занимал должность директора ВИР. С 1946 года академик АН ЭССР (первый состав). С апреля 1950 года по 28 марта 1968 года — президент Академии Наук Эстонской ССР. С 23 октября 1953 года — член-корреспондент АН СССР.

С 4 февраля 1958 года по 12 октября 1961 года — Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, одновременно с 27 марта 1958 года по 8 декабря 1961 года — заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Член КПСС с 1961 года. Делегат XXII съезда КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 4—7-го созывов.

Скончался 20 апреля 1989 года в Таллине (ныне Эстония).

Работы 
Занимался в основном проблемами продвижения сельскохозяйственных культур в районы Крайнего Севера, мелиорации и окультуривания болотных и минеральных почв севера и агротехникой. Является автором нескольких скороспелых сортов основных культур, районированных на севере.

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (1963)
 шесть орденов Ленина (30.12.1935; 27.10.1949; 20.7.1950; 13.7.1954; 1.3.1958; 25.1.1963)
 Орден Октябрьской Революции (26.1.1973)
 два ордена Трудового Красного Знамени (10.9.1945; 3.2.1953)
 орден Дружбы народов (24.1.1983)
 два ордена «Знак Почёта» (1.10.1965; 17.9.1975)
 медали
 Сталинская премия первой степени (1942) — за общеизвестные работы по теории и практике земледелия на Крайнем Севере СССР.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Статья в справочнике РАСХН

Делегаты XXII съезда КПСС
Выпускники Санкт-Петербургского аграрного университета
Члены-корреспонденты АН СССР
Академики АН Эстонской ССР
Академики ВАСХНИЛ
Персоналии:Мичуринская биология
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Сотрудники ВИР
Заместители председателя Президиума Верховного Совета СССР
Председатели Президиума Верховного Совета Эстонской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Президенты Эстонской академии наук
Директора ВИР
Заслуженные деятели науки Эстонской ССР